Résultats détaillés de l'édition 2014 () du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis. Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note le forfait chez les messieurs de Juan Martín del Potro, Florian Mayer et Janko Tipsarević et chez les dames de Victoria Azarenka, Jamie Hampton, Bethanie Mattek-Sands, Galina Voskoboeva et Laura Robson.

Pendant le tournoi 
 C'est la première fois de l'ère Open que les deux champions de l'Open d'Australie (Stanislas Wawrinka chez les hommes, Li Na chez les dames) sont éliminés au premier tour de Roland-Garros.
 Serena Williams, vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem en simple et tenante du titre, est éliminée à la surprise générale par la jeune Espagnole Garbiñe Muguruza au deuxième tour.
 La troisième joueuse mondiale, Agnieszka Radwańska, tombe au troisième tour contre la jeune Croate Ajla Tomljanović. Les trois premières têtes de série féminines sont ainsi éliminées pendant la première semaine.
 Édouard Roger-Vasselin et  Julien Benneteau,  gagnent le double, trente ans après la victoire de la paire Leconte-Noah.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Trophée des Légendes

Finale - Double messieurs moins de 45 ans

Finale - Double messieurs plus de 45 ans

Finale - Double dames

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
France
France
Tennis en France en 2014
Tennis en mai 2014
Tennis en juin 2014
Sport en France en mai 2014
Sport en France en juin 2014
Sport à Paris en 2014